Bowness-on-Solway – miejscowość w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Bowness-on-Windermere – miasto w hrabstwie Kumbrii (Anglia)